Скупчення Котяче Око (астрономія)
 Око котяче (мінералогія)
 Котяче око (фільм)